Пло́щадь Металлу́ргов — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Площадь Металлургов — площадь в Липецке.
 Площадь Металлургов — площадь в Череповце.
 Площадь Металлургов — площадь в Волгограде.
 Площадь Металлургов — площадь в Ступино
 Площадь Металлургов — площадь в Норильске

Украина 
 Площадь Металлургов — площадь в Днепре.
 Площадь Металлургов — площадь в Донецке.